Haida kan syfta på:

 Haida (folk) – en folkgrupp i Nordamerika
 Haida (språk) –  isolatspråk som talas i Alaska, USA och i Kanada
 Haida – tidigare namn på staden Nový Bor
 Haida, Röderland – tidigare kommun i Röderland i Tyskland
 Haida Gwaii – ögrupp i Kanada
 Haida Islands – öar i Kanada
 Mahjoub Haïda (född 1970), en marockansk före detta friidrottare